Osiedle Wyszyńskiego w Prudniku
 Osiedle Wyszyńskiego w Siedlcach
 Osiedle Wyszyńskiego w Wieluniu
 Osiedle Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śląskim

Wyszyńskiego
Stefan Wyszyński